Елена Теодоровна Соколова (род. 17 апреля 1945, посёлок Алексеевка, Саратовская область) — советский и российский психолог. Доктор психологических наук, профессор. Главный научный сотрудник Московского НИИ психиатрии, профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Дочь философа Т. И. Ойзермана и сестра философа И. Т. Касавина.

Образование 
 1963—1968 — факультет психологии МГУ.
 1968—1971 — аспирантура факультета психологии МГУ.
 1989—1996 — Московский гештальт-институт.
 1989—1994 — Fritz-Perls-Institut (FPI).
 1992—1993 — Institut Idee Psy.
 1994—1996 — Institute Francais de Gestalt Therapy.
 1990 — Стэнфордский университет.
 1990 — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Степени и звания 
 1971 — кандидат психологических наук, диссертация «Влияние нарушений личностного компонента деятельности на процесс восприятия».
 1984 — доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.
 1992 — доктор психологических наук, диссертация «Особенности самосознания в невротическом развитии личности».
 1996 — профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.
 2004 — заслуженный профессор МГУ.

Деятельность 
 1971—1976 гг. — младший научный сотрудник факультета психологии МГУ.
 1976—1982 гг. — старший преподаватель кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.
 1980—1987 гг. — старший научный сотрудник психологической семейной консультации при факультете психологии МГУ и НИИ психологии АПН.
 1982—1993 гг. — доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.
 С 1993 г. — профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, является главным научным сотрудником Московского НИИ психиатрии, а также научным консультантом по клинической психологии Детской больницы восстановительного лечения научно-практического реабилитационного центра «Бонум».

Область научных интересов:
 клиническая психология;
 расстройства личности;
 проективные методы исследования личности;
 психотерапия.

Публикации

Монографии 
 Мотивация и восприятие в норме и патологии, 1976.
 Проективные методы исследования личности.
 Самосознание и самооценка при аномалиях личности, 1989.
 К проблеме психотерапии пограничных личностных расстройств, 1994.
 Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях, 1995.
 Эмоциональный стресс, 1996.

Учебные пособия 
 Общая психотерапия, 2001.
 Психология нарциссизма, 2001.
 Психотерапия: теория и практика. — М.: Академия, 2010. — 368 с. — ISBN 978-5-7695-7060-5.
 Основы психодиагностики/ Под ред. А. Г. Шмелева. — М., 2002. — 544 с.
 Клиническая психология утраты Я. — М.: Смысл, 2015. — 895 с.

Ссылки 
 Страница на сайте факультета психологии МГУ
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ

Психологи СССР
Психологи России
Выпускники факультета психологии МГУ
Преподаватели факультета психологии МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Женщины-психологи